Чемпионат Исландии по футболу 1921 стал 10-м чемпионатом страны по этому виду спорта. Чемпионом стал «Фрам» в 7-й раз в своей истории.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии по футболу на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
Футбол в Европе в 1921 году
1921 год в Исландии